Alliance é uma equipe de brazilian jiu-jitsu fundada em 1993 pelo Mestre Romero Cavalcanti (faixa preta de Rolls Gracie) e pelo mestre Roberto Barão além de alguns de seus alunos como: Fábio Gurgel, Fernando Gurgel, Roberto Traven e Alexander Gigi Paiva. 12 X Campeã Mundial: 1998, 1999, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2019  pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). A equipe possui uma série de academias filiais espalhadas pelo Brasil e por diversos outros países do mundo como EUA, Alemanha, França, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Finlândia, Dinamarca, Eslovênia, Suíça, Bahrein, Indonésia, Costa Rica entre outros.

História 
Fundada em 1993 por Fábio Gurgel, Romero Cavalcanti, Alexandre Paiva e Fernando Gurgel, a Alliance é reconhecida como uma das melhores escolas de Jiu Jitsu do mundo. Referência não só pela qualidade técnica mas também pelo profissionalismo. Já formou inúmeros campeões mundiais na faixa preta e conta hoje com mais de trezentas filiais espalhadas pelo Brasil e exterior.

Principais Títulos 
12 X Campeã Mundial masculino adulto - 1998, 1999, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2019;
10 X Campeã Mundial feminino adulto - 2000/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2018/2019
04 X Campeã Mundial juvenil - 2007/2009/2018/2019
03 X Campeã Mundial NO-GI masculino adulto 2012/2013/2019
03 X Campeã Mundial NO-GI feminino adulto - 2014/2015/2016
01 X Campeã Mundial NO-GI master - 2008
01 X Campeã Mundial NO-GI juvenil - 2011
07 X Campeã Panamericano masculino adulto - 2008/2010/2011/2012/2013/2015/2016
05 X Campeã Panamericano feminino adulto - 2011/2012/2013/2014/2015
03 X Campeã Panamericano master - 2006/2007/2008
08 X Campeã Europeu masculino adulto - 2010/2011/2013/2014/2015/2016/2019/2020
04 X Campeã Europeu feminino adulto - 2007/2014/2016/2020
01 X Campeã Europeu master - 2009
05 X Campeã Sul Americano masculino adulto - 2012/2013/2015/2016/2019
02 X Campeã Sul Americano feminino adulto - 2011/2016
01 X Campeã Sul Americano juvenil - 2019
08 X Campeã Brasileiro masculino adulto - 2009/2011/2013/2014/2015/2016/2018/2019
08 X Campeã Brasileiro feminino adulto- 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2018/2019
02 X Campeã Brasileiro master - 2012/2013
02 X Campeã Brasileiro juvenil - 2009/2019

Alliance